Тордильоне ():
 Тордильоне — итальянский вариант названия средневекового танца турдион.
 Тордильоне, Фабио — итальянский певец.